Естонський футбольний зимовий турнір 2021 — 8-й розіграш Естонського футбольного зимового турніру. Команди були розділені на п'ять груп.

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Посилання 
 Естонський футбольний зимовий турнір на soccerway 

2021
2021 у футболі
2021 в естонському спорті